Adam Wiśniewski ist der Name folgender Personen:
*Adam Wiśniewski (Handballspieler) (* 1980), polnischer Handballspieler
Adam Wiśniewski-Snerg (1937–1995), polnischer Schriftsteller